Quilha (náutica) - parte da arquitetura náutica
Quilha (constelação) - Ou Carina, nome de constelação
Quilha (aves) - parte da anatomia das aves

Desambiguação